Музе́йний прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Музейний провулок — провулок у місті Київ.
 Музейний провулок — провулок у місті Ужгород.

Провулки